Elisenhöhe ist eine geographische Bezeichnung:
 Elisenhöhe (Bingen), Anhöhe in Bingen, links der Nahe
 Elisenhöhe (Wuppertal), Anlage im Wuppertaler Stadtpark Hardt
 Elisenhöhe, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Siejnik (Olecko), Stadtteil von Olecko sowie Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen